Thompson Township, Ohio kan syfta på:

* Thompson Township, Delaware County, Ohio
 Thompson Township, Geauga County, Ohio
 Thompson Township, Seneca County, Ohio